Por Tony Martin pode estar à procura de:
Tony Martin (ator)
Tony Martin (cantor)
Tony Martin (ciclista)

Desambiguação